overdrive – efekt gitarowy,
 overdrive – w języku angielskim określenie nadbiegu.
 Intel 80486 OverDrive – procesor,
 Pentium OverDrive – procesor,